Густав Лагербильке ():
 Лагербильке, Густав (1777—1837) — барон, шведский дипломат..
 Лагербильке, Густав (род. 2000) — шведский футболист, защитник.